Guido Grandt, né en 1963 est un journaliste, producteur pour la télévision et essayiste allemand, auteur de livre à succès.

Biographie 

Il est le frère de Michael Grandt.

Publications 

 2018 - Deutschland nach dem Crash: Was Politiker nicht erzählen, ugra-Media; 2013, 
 avec Udo Schulze, Staatsaffäre Natascha Kampusch: streng vertraulich, Verlag Weltenwandel; 2013,  
 Logenmord Jörg Haider?: Freimaurer und der mysteriöse Tod des Politikers, Kopp Verlag, Rottenburg; 2010,  
 avec Michael Grandt, Satanismus, Patmos, (2000), 
 Schwarzbuch Freimaurerei: Geheimpolitik, Staatsterror, Politskandale. Von der Französischen Revolution bis Uwe Barschel, Kopp, Rottenburg, (25. September 2007), 
 avec Michael Grandt et Petrus van der Let, Ware Kind, Patmos, (1999), 
 avec Peter H. Jamin, Sexualstraftäter, Patmos, (2002), 
 Svenja Larsson, Logenblut Freimaurer-Krimi, Gugra Verlag (8. April 2013) 
 avec Michael Grandt, Jugendokkultismus. Faszination des Verborgenen, Falken-Vlg., Niedernh. (April 1999), 
 Vorsicht Internet!: Anonym surfen und sicher kommunizieren im Netz, Kopp, Rottenburg; (26. Oktober 2009), 
 11.3. - Der Amoklauf von Winnenden: Hintergründe, Widersprüche und Vertuschungen,  Homilius; (11. März 2010), 
 Aktenzeichen Politiker: Die kriminellen Machenschaften deutscher Politiker, Kopp, Rottenburg; (27. Februar 2009), 
 Der Satan von Witten: und andere fanatische Ritualmörder, Knaur TB, (1. ), 
 avec Michael Grandt et Klaus-Martin Bender, FIAT LUX. Uriellas Orden, Evangelischer Presseverband für Bayern (1992), 
 avec Michael Grandt, Schwarzbuch Anthroposophie, Ueberreuter Carl (1997), 
 Erlöser, Alibri, (1998), 
 Glück auf Bestellung, Kreuz-Verlag, (2001), 
 Ganze Kerle: Wege zu einem Mannsbild, das sich Frauen wünschen, CHRONOS-MEDIEN-Vertrieb;

Notes et références

Liens externes 
 
 Site officiel

Journaliste allemand
Essayiste allemand
Naissance en 1963
Producteur allemand de télévision